Solar steht für:

 Solar (Einheit), mexikanisches Flächenmaß
 Solar (Roman), Roman von Ian McEwan aus dem Jahr 2010
 Solar Turbines, US-amerikanischer Gasturbinenhersteller, siehe Caterpillar
 Doktor Solar, Comicfigur
 solar, die Sonne betreffend
 intersolar, zum Sonnensystem gehörig

Orte:
 Solar (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 O Solar, Weiler in Galicien, Spanien

Solar bzw. Šolar ist der Familienname folgender Personen:
 Christa Elsner-Solar (* 1946), deutsche Politikerin (SPD), MdL

 Gabriela Pérez del Solar (* 1968), peruanische Volleyballspielerin und Politikerin
 Gustav Solar (1916–1997), deutscher Kunsthistoriker und Übersetzer aus dem Tschechischen
 José del Solar (* 1967), peruanischer Fußballspieler
 Josip Šolar (1903–1955), jugoslawischer Radrennfahrer
 Juan José del Solar Bardelli (1946–2014), peruanischer Übersetzer deutschsprachiger Autoren ins Spanische
 Lola Solar (1904–1989), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Mariafe Artacho del Solar (* 1993), australische Beachvolleyballspielerin
 Mercedes Marín Del Solar (1804–1866), chilenische Dichterin und Frauenrechtlerin
 Nicolás Solar Lozier (* 1982), deutscher Schauspieler
 Pedro Alejandrino del Solar Gabas (1829–1909), peruanischer Politiker und Jurist, Premierminister
 Silvia Solar (1940–2011), französische Schauspielerin
 Xul Solar (1887–1963), argentinischer Künstler

Siehe auch:
 MC Solaar (französischer Rapper)

 Šolar (Begriffsklärung)
 Solaris (Begriffsklärung)
 Solarz (Begriffsklärung)